Bertsch steht für:
 Bertsch Holding, österreichisches Unternehmen in den Bereichen Energie-, Anlagen- und Nahrungsmitteltechnik

Bertsch ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Bertsch (1862–1939), deutscher Pfarrer und Schriftsteller
 Alexander Bertsch (* 1940), deutscher Schriftsteller
 Carl Rudolf Bertsch (1900–1967), deutscher Schriftsteller und Maler
 Eugen Bertsch (1907–1980), deutscher Marathonläufer
 Franz Bertsch (1868–1951), württembergischer Oberamtmann und Landrat
 Georg-Christof Bertsch (* 1959), deutscher Designberater
 George Bertsch (* 1942), US-amerikanischer theoretischer Kernphysiker
 Hans Bertsch (* 1944), US-amerikanischer Meeresbiologe
 Heinrich Bertsch (1897–1981), deutscher Chemiker
 Hugo Bertsch (1851–1935), deutscher Autor und Dichter
 Jakob Bertsch (1890–1957), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Karl Bertsch (1878–1965), deutscher Botaniker
 Karl Bertsch (Architekt) (1873–1933), deutscher Architekt
 Lisl Bertsch-Kampferseck (1902–1978), deutsche Innenarchitektin und Designerin
 Ludwig Bertsch (1929–2006), deutscher Jesuit und Theologe
 Martin Bertsch (1860–1919), württembergischer Oberamtmann
 Matthias Bertsch (* 1966), deutscher Musikwissenschaftler
 Walter Bertsch (1900–1952), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wilhelm Bertsch (1865–1916), Architekt und Leiter des Bauamtes der Stadt München
 Winfried Bertsch (* 1937), deutscher Lokalhistoriker